Соревнования по боксу в весовой категории свыше 91 килограмма на чемпионате мира 2021 года пройдут с 26 октября по 6 ноября. Приняли участие 33 спортсмена из 33 стран мира.

История 
Лидер последних лет чемпион мира 2019 года в Екатеринбург и Олимпийский чемпион Токио 2020 в категории свыше 91 кг узбекский спортсмен  Баходир Жалолов не принимает участие в соревновании.

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки предварительного раунда (1/32 финала)

Турнирная таблица

Ссылки 
  Расписание турнира на официальном сайте Международной ассоциации бокса
 Турнирная таблица

2021
Международные спортивные соревнования в Белграде
2021 год в боксе
Октябрь 2021 года
Ноябрь 2021 года
Спорт в Сербии в 2021 году
Чемпионаты мира в 2021 году
Чемпионаты мира в Сербии